Pa-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yudong (ort i Kina), Chongqing, 
 Chongqing, provinshuvudstad, 

Robotskapade Kinaförgreningar